Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ваня Кінґ і Надія Петрова з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

  Катарина Среботнік /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (фінал)
  Кейсі Деллаква /  Франческа Ск'явоне (півфінал)
  Chia-jung Chuang /  Сє Шувей (півфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
 *Tokyo Draws 

2008
Toray Pan Pacific Open